6-й чемпионат Узбекистана по футболу 1997 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 2-х группах (с участием 13 клубов) в ноябре 1997 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Фергане.

Группа В 
Матчи проводились в Ургенче

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1997
 Кубок Узбекистана по футболу 1997
 Первая лига Узбекистана по футболу 1997

Ссылки 
 Uzbekistan 1997

1997
Спорт в Узбекистане в 1997 году